Tonelli puede riferirse a:

Personas
 Alessandro Tonelli (1992-), ciclista italiano.
 Annalena Tonelli (1943-2003), voluntaria católica italiana.
 Ideler Tonelli (1924-2006), abogado y político argentino.
 Lorenzo Tonelli (1990-), futbolista italiano.
 Mark Tonelli (1957-), nadador australiano de estilo libre y estilo braza.
 Pablo Tonelli (1954-), abogado y político argentino.